Max Plaut ist der Name folgender Personen:

* Max Plaut (Jurist, 1888) (Maximilian Friedrich Plaut; 1888–1933), deutscher Jurist und Rechtsanwalt
 Max Plaut (Jurist, 1901) (1901–1974), deutscher Jurist, Ökonom und jüdischer Verbandsfunktionär